Эр-сюр-ла-Лис () — кантон во Франции, находится в регионе О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Расположен на территории двух округов: четырнадцать коммун входят в состав округа Бетюн, три — в состав округа Сент-Омер.

История 
До 2015 года в состав кантона входили коммуны:

Вардрек, Вит, Кларк, Кьестед, Мамец, Ракенген, Ребек, Роктуар, Теруан, Эк, Эр-сюр-ла-Лис, Эрбель, Эренгем.

В результате реформы 2015 года  состав кантона был сильно изменен — в его прежнем составе сохранились только три коммуны и была добавлена большая часть упраздненного кантона Норран-Фонт.

Состав кантона с 22 марта 2015 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2018 г. ):

 Блеси (875 чел.)
 Вит (985 чел.)
 Виттернес (587 чел.)
 Гюарбек (1 416 чел.)
 Исберг (8 745 чел.)
 Керн (453 чел.)
 Ламбр (1 059 чел.)
 Ленгем (200 чел.) 
 Линьи-лез-Эр (582 чел.)
 Льетр (331 чел.)
 Мазенгем (471 чел.)
 Рели (452 чел.)
 Роктуар (1 940 чел.)
 Ромбли (45 чел.)
 Сен-Илер-Кот (806 чел.)
 Эр-сюр-ла-Лис (9 772 чел.)
 Эстре-Бланш (934 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Марин Ле Пен 37,3 % голосов против 25,0 % у Эмманюэля Макрона и 15,6 % у Жана-Люка Меланшона; во 2-м туре в кантоне победила Ле Пен, получившая 58,0 % голосов. (2017 год. 1 тур: Марин Ле Пен – 32,5 %, Эмманюэль Макрон – 19,9 %, Жан-Люк Меланшон – 19,5 %, Франсуа Фийон – 13,2 %; 2 тур: Ле Пен – 50,6 %. 2012 год. 1 тур: Франсуа Олланд — 33,9 %, Марин Ле Пен — 22,9 %, Николя Саркози — 19,9 %; 2 тур: Олланд — 61,5 %).

С 2015 года кантон в Совете департамента Па-де-Кале представляют члены совета города Эр-сюр-ла-Лис — вице-мэр Флоранс Возни (Florence Wozny) и мэр Жан-Клод Диссо (Jean-Claude Dissaux) (оба — Разные левые).

См. также 
 Округа департамента Па-де-Кале
 Коммуны департамента Па-де-Кале

Ссылки